Detta är en tabell över antalet medaljer per land i de olympiska vinterspelen 2010. Tabellen är sorterad efter antalet guld, sedan antalet silver och sist antalet brons. 
<onlyinclude>

Notera att både Ole Einar Bjørndalen, Norge och Sjarhej Novikaŭ, Belarus tog silver i 20 km skidskytte .

Källor 

2010
Olympiska vinterspelen 2010